B.K.S. Iyengar, een bekende yoga-leraar die yoga in het westen introduceerde
Iyengar-yoga, een yoga stijl ontwikkeld door Iyengar
 Iyengar (kaste), een kaste in India